«Circle in the Sand» () ― сингл американской певицы Белинды Карлайл с её второго студийного альбома Heaven on Earth. Он стал третьим хитом, вошедшим в десятку лучших в Великобритании и США, достигнув 4-го и 7-го места, соответственно.

История 
Сингл был написан Риком Ноуэлсом и Эллен Шипли, которые являлись авторами всех хитов Карлайл в конце 1980-х и в начале 1990-х, включая её фирменную песню «Heaven Is a Place on Earth». Мелодия была заимствована из песни «Silent Running (On Dangerous Ground)» группы Mike + The Mechanics. Финальная альбомная версия песни включает в себя уникальную клавишную тему, предоставленную Томасом Долби, в сочетании с грохочущей басовой линией и акцентированной крутящейся и мерцающей гитарой.

Музыкальный клип 
Клип к песне был снят режиссёром Питером Кэром. В нём Карлайл поёт на фоне пляжа. Он отражает лирическое содержание песни. Здесь эффективно использованы приёмы монтажа, которые отображают различные изображения Карлайл и прибоя на больших листах бумаги, с волнами, разбивающимися на заднем плане. Комбинированный эффект даёт подобие видео-коллажа.

Он был выпущен лейблом MCA Records в марте 1988 года. Позже Universal Records опубликовал это видео для бесплатного просмотра на YouTube в марте 2007 года.

В культуре 
Песня звучит в расширенной версии игры Grand Theft Auto V на радиостанции Los Santos Rock Radio.

Трек-лист 
UK 7-inch single (VS 1074)
 «Circle in the Sand» — 3:40
 «Circle in the Sand (Seaside Mood Groove Mix)» — 3:51

UK 12-inch single (VST 1074)
 «Circle in the Sand (Beach Party Mix)» — 7:50
 «Circle in the Sand» (edit) — 3:20
 «Circle in the Sand (Seaside Mood Groove Mix)» — 3:51

UK CD single (VSCD 1074)
 «Circle in the Sand» (7" version) — 3:40
 «Circle in the Sand (Seaside Mood Groove Mix)» — 3:51
 «Circle in the Sand (Sandblast Multi-mix)» (Including «Heaven Is a Place on Earth» and «I Get Weak») — 5:18
 «Circle in the Sand (Beach Party Mix)» — 7:07

Чарты

Ежегодные чарты

Ежегодные чарты (2)

Примечания

Ссылки 
 
 

Синглы 1988 года
Песни Белинды Карлайл
Песни, написанные Риком Ноуэлсом
Песни, спродюсированные Риком Ноуэлсом
Песни 1987 года
Синглы MCA Records
Поп-баллады
Баллады 1980-х годов